Hassan Kachloul (Agadir, 19 de fevereiro de 1973) é um ex-futebolista profissional marroquino, que atuava como meia.

Carreira 
Kachloul fez parte do elenco da Seleção Marroquina de Futebol na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Agadir
Futebolistas de Marrocos
Futebolistas do Nîmes Olympique
Futebolistas do Football Club de Metz
Futebolistas da Union Sportive du Littoral de Dunkerque
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do Southampton F.C.
Futebolistas do Aston Villa F.C.
Futebolistas do Wolverhampton Wanderers F.C.
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000